Rjemjen ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Rjemjen (* 1993), ukrainische Leichtathletin
 Marija Rjemjen (* 1987), ukrainische Sprinterin